Сенадор () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Сенадор-Алешандри-Коста — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян. 
 Сенадор-Амарал — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Сенадор-Гиомард — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Акри. 
 Сенадор-Жеоржину-Авелину — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти. 
 Сенадор-Жозе-Бенту — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. 
 Сенадор-Жозе-Порфириу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара.
 Сенадор-Канеду — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс. 
 Сенадор-Кортис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Сенадор-Ла-Рокки — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян. 
 Сенадор-Модестину-Гонсалвис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. 
 Сенадор-Помпеу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара. 
 Сенадор-Руй-Палмейра — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Алагоас. 
 Сенадор-Са — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара. 
 Сенадор-Салгаду-Филью — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул. 
 Сенадор-Фирмину — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. 
 Сенадор-Элой-ди-Соза — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.
 Сертан-ди-Сенадор-Помпеу — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сеара.